Кла́удиа Бе́ер (; ) — немецкая кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: бронза (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её младшая сестра Майке Беер — тоже кёрлингистка, они многократно играли в одной команде.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии